НБА в сезоне 1996/1997 — стал 51-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Чикаго Буллз». В финале «Буллз» победили в шести играх команду «Юта Джаз» и в пятый раз завоевали кубок Ларри О’Брайена.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Ссылки 
 1996-97 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1996/1997